Земно ускорение (наречено още гравитационно ускорение или ускорение при свободно падане и означавано с буквата g) се отнася до гравитационната сила на привличане, която изпитват всички тела в близост до земната повърхност. Приблизителната му средна стойност е 9,80665 m/s² (за практически нужди 9,8 m/s² или 10 m/s²). Средна в случая означава на географска ширина 45,5° при морското равнище. Действителните стойности варират от 9,789 m/s² на екватора до 9,823 m/s² на полюсите.

Интерпретацията на земното ускорение е, че в отсъствие на съпротивление на въздуха скоростта на всички свободно падащи тела всяка секунда се увеличава с 9,8 m/s. Земното ускорение е вектор с посока към центъра на Земята.

Определяне на земното ускорение и формули, свързани с него 
Земното ускорение може да се измери по следните начини:

I. Чрез тяло, хвърлено от определена височина Знаейки височината Н, от която е хвърлено тялото, и времето t, за което е стигнало до земната повърхност, ние можем да определим ускорението g по формулата:

II. С махало по формулата

.

Тук T е периодът, а l – дължината на махалото.

Някои стойности

Вижте също 
 Гравитация
 Тегло
 Маса
 Ускорение
 Безтегловност

Гравитация
Геофизика